Эчединский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Эчеда.

Население

Состав

Упразднённые населённые пункты
Хвайни-Коло — упразднённое после 2007 года село.

Примечания 

Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана